

Картно — село в гміні Боядла Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Картно — село в гміні Старе Чарново Грифінського повіту Західнопоморського воєводства